Ca' Lunga ima više značenja:
 Ca' Lunga, Ferrara
 Ca' Lunga, Modena
 Ca' Lunga, Vicenza